Hueidea är ett släkte av lavar. Hueidea ingår i familjen Fuscideaceae, ordningen Umbilicariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hueidea